Иваньковское — водохранилище в Тверской и частично Московской областях России на Волге.
 Иваньковское (Облуцкое) — озеро в Дедовичском районе Псковской области России

См. также 
 
 Иваньковское шоссе
 
 Иваньковская ГЭС
 
 Иваньковский район